Waliullin bzw. Waliulin ist der Familienname folgender Personen:

 Asat Nasipowitsch Waliullin (* 1990), russischer Handballspieler
 Rustam Waliullin (* 1976), belarussischer Biathlet